La competició individual femenina fou una de les quatre proves del programa de tennis als Jocs Olímpics de Sydney de 2000. La competició es realitzà a l'NSW Tennis Centre entre els dies 19 i 28 de setembre del 2000. sobre pista dura.

Hi participaren 64 tennistes de 34 comitès nacionals diferents.

Classificació

Caps de sèrie 

  Lindsay Davenport 
  Venus Williams 
  Monica Seles 
  Conchita Martínez 
  Arantxa Sánchez Vicario 
  Anke Huber 
  Amanda Coetzer 
  Dominique van Roost 

  Amélie Mauresmo 
  Ielena Deméntieva 
  Nathalie Dechy 
  Barbara Schett 
  Silvija Talaja 
  Ai Sugiyama 
  Elena Likhovtseva 
  Sabine Appelmans

Quadre

Fase final

Part alta

Secció 1

Secció 2

Part baixa

Secció 3

Secció 4

Enllaços externs 
 Quadre individual femení a Sydney 2000  a ITF 
 Quadre individual femení a Sydney 2000  a sports-reference 

Tennis als Jocs Olímpics d'Estiu de 2000
Competicions tennístiques femenines